Cal Guerxo (Bassella), edificació del municipi de Bassella (Alt Urgell)
 Cal Guerxo (Prats de Lluçanès), edificació del municipi de Prats de Lluçanès (Osona)